Sladojevci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Slatine, Virovitičko-podravska županija.

Poznate osobe 

Goran Loparac, hrv. nogometni sudac

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 831 stanovnika te 267 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji